

Astronomia 
 4099 Wiggins – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Wiggins – città della Contea di Morgan, Colorado
 Wiggins – città della Contea di Stone, Mississippi

Altro 
 Andrew Wiggins, cestista canadese
 Bradley Wiggins, ciclista britannico